Endoxyla — рід грибів родини Boliniaceae. Назва вперше опублікована 1872 року.

Класифікація 
До роду Endoxyla відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Fuckel, L. 1872. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der rheinischen Pilze. Erster Nachtrag. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 25-26:287-346 - P.321

Роди грибів
Сордаріоміцети